Miejscowości w USA:
 Willey – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Willey (ang. Willey Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
W Wielkiej Brytanii:
 Willey – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Willey – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)